SQD steht für:
 Sequentiell Data Format, Datenformat für den Austausch von Vektordaten, Standardformat von SICAD, siehe SICAD/open
 Supplier Quality Development, Qualitätsaktivitäten im Automobilbau
 Shangrao Sanqingshan Airport (IATA-Code), Flughafen von Shangrao, Provinz Jiangxi, China

Abkürzung